M1A steht für:

 ein halbautomatisches Gewehr, siehe M14 (Gewehr) #Varianten
 m1A, die chemische Verbindung 1-Methyladenosin

Abkürzung